Gostović, naselje u općini Vrbovec
 Gostović (rijeka), rijeka u BiH